Sony α6000 (модель ILCE-6000) цифровой беззеркальный фотоаппарат, представленный компанией Sony 12 февраля 2014 года. Камера с байонетом Е, имеет меньший корпус, чем традиционные DSLR, оснащена APS-C сенсором. Она ориентирована на профессионалов, опытных пользователей и энтузиастов. Она заменила NEX-6 и NEX-7. На веб-сайтах с обзорами отмечается, что, хотя в α6000 используется сенсор на 24 МП, как в Sony NEX-7, Sony α6000 также можно рассматривать как замену Sony NEX-6. В версии прошивки 1.10 добавлена ​​подсистема android. Подсистема использовалась для запуска приложений Sony.

На момент выпуска Sony α6000 рекламировалась с «самой быстрой в мире автофокусировкой» с задержкой 0,06 секунды и 11 кадрами в секунду при непрерывной съемке с отслеживающим автофокусом. Её рекомендованная розничная цена составляет 700 долларов США с комплектным зум объективом 16-50 мм и f / 3,5-5,6.

Несмотря на релиз в феврале 2016 года фотоаппарата α6300 Sony сказали, что они будут продолжать производство α6000.

В сравнении с Sony NEX-6 
Sony α6000 была выпущена спустя полтора года после NEX-6, форма корпуса немного отличается от NEX-6, она прямоугольная. Она используют тот же сенсор, но у α6000 разрешение 24 мегапикселя, что на 50 % выше, чем 16-мегапиксельная NEX-6. Альфа-модель имеет дополнительный диск физического управления по сравнению с моделью NEX. Новая модель имеет немного более высокую скорость серийной съемки (11 кадров в секунду, против 10 кадров в секунду) и почти в два раза больше точек автофокусировки (179 против 99), что делает ее намного более способной к спортивной фотографии. Α6000 также оснащена NFC и Wi-Fi, чего нет у NEX. Слот SD карт поддерживает UHS-I в α6000, тогда как NEX-6 не поддерживает никаких стандартов UHS. Но есть один аспект, который немного нечеткий и лучше в более старой модели: NEX-6 имеет электронный видоискатель с разрешением на 63% выше, чем у α6000 (2 359 000 точек против 1 440 000 точек).

В сравнении с Sony NEX-7 
NEX-7 была представлена ​​в 2011 году и имеет более округлый корпус, нежели α6000. Она используют тот же датчик изображения с разрешением 24 МП , но шумовые характеристики у новой модели лучше благодаря более качественному процессору. Она также предлагает более высокую максимальную светочувствительность (25600 против 16600). Самая большая разница — это автофокус : у NEX-7 всего 25 точек фокусировки, в α6000 — 179, поэтому она намного точнее и быстрее. Скорость серийной съемки у NEX-7 такая же, как у NEX-6 (10 кадров в секунду), α6000 может непрерывно снимать немного быстрее (11 кадров в секунду). Как и в NEX-6, здесь нет NFC, Wi-Fi и поддержки карт памяти UHS. Модель Alpha на 56г легче, чем NEX. Однако есть еще один аспект, который в NEX-7 явно лучше, чем  у его преемника, у нее есть вход для микрофонного разъема, который присутствует в NEX, в α6000 он, по какой-то причине, отсутствует. Что касается кнопок, то у них разное расположение.

Популярность 
Sony α6000 оказалась чрезвычайно популярной камерой. К началу 2016 года сообщалось, что это самая продаваемая камера со сменным объективом в ценовом диапазоне более 600 долларов США, а также самая продаваемая беззеркальная камера всех времен.

Фотоаппараты Sony